Закоалко де Торес има више значења:

 Општина Закоалко де Торес (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Закоалко де Торес (Закоалко де Торес, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику